Ставы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ставы — агрогородок в Каменецком районе Брестской области.

Украина 
 Ставы — село в Кагарлыкском районе Киевской области.